Les Vacances est le sixième album du groupe Le volume était au maximum paru le . Fruit de quatre années de travail, ce disque de vingt pistes est décrit comme un "album concept sophistiqué qui tourbillonne harmonieusement sur les thèmes de l’été, de l’amour et de la mélancolie".

Liste des morceaux 
 Juin
 Une petite fille comme toi
 Juillet
 Amanda
 Petit ange
 Rouli-roulant
 L'été dernier
 Les vacances
 Rollercoasting
 Kili-watch
 Août
 Sur mon cœur
 Elle ne reviendra pas
 Petite merveille
 Septembre
 Petite fleur
 Nadine à la plage
 Just like paradise
 Your name tattooed on my heart
 La fin des vacances

Album musical sorti en 2008